Холли Кенни (; 23 января 1995, Лидс, Йоркшир, Англия) — британская актриса, наиболее известная своей ролью  в драме BBC 1 «». Она исполняла эту роль с 2009 по 2011 годы вплоть до смерти своего персонажа.

Карьера 
Кенни впервые появилась в сериале «» после первого эпизода четвёртой серии, трансляция которой состоялась в среду, 7 января 2009 года. Премьера последнего эпизода сериала с её участием состоялась 8 июня 2011 года. По его сюжету героиня Кенни умирает после длительной опухоли головного мозга.

Также снялась в роли Кимберли Крэбтри в британском комедийном телефильме «».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры Великобритании